Die Vaterlosen ist

 Der ursprüngliche Titel des Dramas Platonow von Anton Tschechow
 Der alternative Titel eines Romans von Ernst Weiß, siehe Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen
 Ein Film von Marie Kreutzer, siehe Die Vaterlosen (Film)